Saint-Ours (nach dem heiligen Ursus von Solothurn benannt) steht für:
 Saint-Ours, franz. Name der Gemeinde St. Ursen im Kanton Freiburg, Schweiz 
 Saint-Ours (Québec), Gemeinde in Kanada

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Ours (Puy-de-Dôme), Département Puy-de-Dôme
 Saint-Ours (Savoie), Département Savoie 

Personen:
 Jean-Pierre Saint-Ours, Genfer Maler